Los Tudor puede referirse a:

 La Casa de Tudor, familia que gobernó Inglaterra desde 1485 hasta 1603.
 La serie de televisión de Showtime, Los Tudor (The Tudors).